Der wahre Jakob  – pubblicazione di satira politica pubblicata in Germania tra il 1879 e il 1933

Film
Der wahre Jakob – film del 1931 diretto da Hans Steinhoff
Der wahre Jakob – film del 1960 diretto da Rudolf Schündler
Der wahre Jakob – film tv del 1965 diretto da Erich Neureuther
Der wahre Jakob – film tv del 2003 diretto da Wilfried Dziallas
Der wahre Jakob – cortometraggio del 2009 diretto da Johannes Paque